Selkäjuomussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkäjuomussaari (ö, lat 68,99, long 27,50), Lappland, Norra Lappland, 
 Selkäjuomussaari (ö, lat 68,87, long 27,42), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar